Putnam kan syfta på:

Geografi

USA 
 Putnam, Alabama
 Putnam, Connecticut
 Putnam, Illinois
 Putnam, Kansas
 Putnam, New York
 Putnam, Oklahoma
 Putnam, Texas

Personer 
 
 Hilary Putnam (1926–2016), amerikansk filosof
 Robert Putnam (född 1941), amerikansk statsvetare

Se även 
 Putnam County